Клэр МакДауэлл (; ) — американская киноактриса эпохи немого кино, снялась в 350 фильмах с 1908 по 1945 год.

Биография 
Актриса начинала с немых короткометражных фильмов. В зрелом возрасте её амплуа опредилилось ролями матерей.
Макдауэлл снялась в одних из наиболее крупных кинокартин эпохи немого кино: Большой парад и Бен-Гур: история Христа. В обоих Макдауэлл исполнила роль матери.
Макдауэлл родилась в Нью-Йорке и скончалась в Голливуде, в возрасте 88 лет. Она была замужем за актером Чарльзом Хиллзом Майлзом с 1906 вплоть до его смерти в 1937 году. Счастливая супружеская пара снялась вместе в многочисленных кинокартинах эпохи немого кино, в частности они появились вместе в Знаке Зорро (фильм 1920г, с участием Дугласа Фэрбенкса). У супругов было двое сыновей, Роберт и Юджин.

Карьера 
Макдауэлл начинала как театральная актриса. В 1900-м она оказалась на Бродвее. В 1908-м впервые появилась на киностудии Байограф, где начала сниматься в короткометражках у Дэвида Уорка Гриффита. Затем, в 1909 году, она вновь, но ненадолго, вернулась на театральную сцену.
В 1910 МакДауэлл окончательно возвращается на Байограф и в последующие 3 года снимается в более чем 75 фильмах у Дэвида Гриффита. Среди фильмов с её участием этого периода можно отметить: Его Вера (англ. His Trust) 1910 г., Что нам делать с нашими стариками? (англ. What Shall We Do With Our Old?) 1911 г., Женщины как таковые (англ. Female of the Species) 1912 г.
МакДауэлл работала на Байографе вплоть до распада студии в 1916 г.
После она работала на Юниверсал, а затем на Метро Голдвин Майер, где снялась в таких блокбастерах эпохи немого кино, как Бен-Гур: история Христа, который имел репутацию самого дорогостоящего фильма своей эпохи, и Большой парад, режиссёром которого выступил Кинг Видор, фильм стал самым кассовым фильмом 20-х гг.
С приходом звука она не «выбыла» из кинематографического процесса, исполнив роли в таких фильмах как Искупление 1929 г., в фильме также снялся Джон Гилберт, «Казенный дом» (1930), в фильме снялся Уоллес Бири, и в фильме Уильяма Уэллмана Дикие парни с дороги 1933 г. Одна из последних её ролей — роль в картине Жана Ренуара Эта земля моя 1945 г.

Период работы с Дэвидом Уорком Гриффитом 
Снялась во многих его картинах Д. У. Гриффита, но ни разу не сыграла главной роли в основных. Макдауэлл работала на Байографе до 1916 г., затем она перешла на Юниверсал, а в середине 20-х гг. в Мэтро Голдвин Майер. Макдауэлл так и не стала звездой, отдавая предпочтение так называемой игре труппой, как это было с Гриффитом. Она редко играла роли, сильно отличавшиеся по возрасту от её собственного, особенно роли матерей.
Макдауэлл была одной из наиболее разносторонних актрис в труппе Гриффита. Возможно, она не была такой прекрасной комической актрисой, как Мэри Пикфорд, но это сравнение справедливым быть не может: до сих пор такой не и не было. Но по силе драматизма и тонкости исполнения ролей, подчас весьма неожиданной, она достойна упоминания в одном ряду с такими Гриффитовскими актрисами, как Лилиан Гиш и Бланш Свит.
Стоит заметить, что родилась она в 1877, за 16 лет до появления на свет мисс Лилиан и почти за 20 лет до рождения Бланш Свит. Ей было уже за 30, когда она начала сниматься. Ей было 35, когда она снялась в лучших своих ролях на Байографе и почти 50, когда она исполнила свои знаменитые роли на Мэтро Голдвин Майер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Актрисы США